Atelognathus är ett släkte av groddjur. Atelognathus ingår i familjen Ceratophryidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Atelognathus